Chatonnay (Jura)
 Châtonnay, departement Isère